Озілян () — португальська власна назва.

Топоніми

Озілян — парафія.
 Віла-Боа-де-Озілян — парафія.